Гульчак Борис Миколайович (17 вересня 1909, Вінниця — 14 червня 1982) — український компартійний діяч, 2-й секретар Кримського сільського обкому КПУ.
 Гульчак Василь Дементійович (? — ?) — український радянський діяч, 1-й секретар Молотовського районного комітету КП(б)У міста Києва.